Визен () — топоним.

Топонимы 
 Визен — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Бургенланд
 Визен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден; входит в состав округа Альбула
 Визен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн; входит в состав округа Гёсген
 Визен — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Визен — населённый пункт в общине Лайтцерсдорф в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия

  — виадук в Швейцарии.

См. также 
 Нидер-Визен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Ссылки